Parajapyx är ett släkte av urinsekter. Parajapyx ingår i familjen Parajapygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Larvborstsvansar
Parajapyx